Жаксылык ( — добро) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаксылык (до 2018 г. — Романовка) — село в Бородулихинском районе Абайской области, упразднено в 2019 г.
 Жаксылык — аул в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Жаксылык — село в Костанайском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Жаксылык — городище в Алма-Атинской области.

Примечания